Elimä ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Elimä (* 1939), schwedischer Skispringer
 Leif Elimä, schwedischer Skispringer
 Lennart Elimä (* 1954), schwedischer Skispringer